Der Flieger steht für:
 Der Flieger (Saint-Exupéry), erstes Buch von Antoine de Saint-Exupéry, erschienen 1926
 Der Flieger (1985), US-amerikanischer Film von George Miller
 Der Flieger (1986), deutscher Film von Erwin Keusch

Siehe auch:
 Flieger